Castres (Aisne), een gemeente in het Franse departement Aisne in de regio Hauts-de-France.
Castres (Tarn) (Castres-en-Albigeois), een gemeente in het Franse departement Tarn in de regio Occitanië.
Castres-Gironde, een gemeente in het Franse departement Gironde in de regio Aquitanië.
Castres-Gironde, een arrondissement van het Franse departement Tarn in de regio Occitanië.